Bilderstreit bezeichnet:

 Bilderstreit (3sat) – Kulturmagazin bis zum 26. Juni 2010
 Bilderstreit (Retrospektive) – Bilderstreit – Widerspruch, Einheit und Fragment in der Kunst seit 1960. Ausstellung zur Modernen Kunst in Köln vom 8. April 1989 bis zum 28. Juni 1989
 Magdeburger Bilderstreit – Theologische Auseinandersetzung zwischen Rationalisten und Pietisten im 19. Jahrhundert
 Weimarer Bilderstreit – Streit um die Ausstellung Aufstieg und Fall der Moderne, 1999
 Byzantinischer Bilderstreit – Theologische Debatte der orthodox-katholischen Kirche zwischen etwa 726 und 843